A Faculdade de Educação Física da Associação Cristã de Moços de Sorocaba, Autorizada e Reconhecida pelo Decreto Federal n° 73452 de 14-01-74, pg. 408, é um Estabelecimento isolado de Ensino Superior mantido pela Associação Cristã de Moços com sede em Sorocaba.

História 
A Faculdade de Educação Física existe em Sorocaba desde  1971 e tinha como mantenedora a ASEC (Associação Sorocabana de Ensino e  Cultura).

Os alunos enfrentavam inúmeras dificuldades para assistir as aulas teóricas  e práticas que eram ministradas em locais alugados ou cedidos e
aulas eram  realizadas em diferentes pontos da cidade. Em 1978, seus dirigentes cogitaram a  transferência ou extinção do curso.
        
Nesta ocasião, o Secretário Geral da Associação Cristã de  Moços de Sorocaba era o Sr. Romeu Pires Osório.
        
Interessado pelo destino da Faculdade, verificou junto a  Diretoria da ACM. Os membros da Diretoria apoiaram a proposta e as formalidades  legais foram encaminhadas sem quaisquer obstáculos. Em 
setembro do mesmo ano  efetivou-se a transferência da Faculdade para a ACM, autorizada pelo Ministério  da Educação e da Cultura. A ACM recebeu a Faculdade com o corpo discente com  134 alunos, seus documentos e registros acadêmicos, um corpo docente de 19  professores e uma  biblioteca de aproximadamente 300 livros.
        
Em janeiro de 1979, ao ser publicado pela imprensa local  que a ACM passava a administrar  a  Faculdade de Educação Física, o número de 
candidatos ao Vestibular quase dobrou  o número de alunos  que estavam matriculados  no curso. A estrutura física do prédio da ACM de Sorocaba,
na Rua da Penha,  passou por algumas adaptações para receber a Faculdade e os horários das aulas  teóricas e práticas do corpo discente
foi adequada de maneira a se harmonizar  com os horários de atividade 
dos sócios.
        
Para o cargo de direção foi nomeado o Professor Antonio  Carlos 
Bramante, que era docente da Faculdade e também desde pequeno acemista. 
Foi um período de grandes mudanças, os alunos que já estavam no curso  
adaptaram-se à nova estrutura administrativa, que enaltecia conceitos de
disciplina e humanismo. As normas regimentais foram rigorosamente cumpridas e o sistema de departamentos (de Educação, Gímnico Desportivo e
de  Ciências Médicas) foi reativado com reuniões periódicas de avaliação e  planejamento.
        
A Faculdade tornou-se conhecida nos meios acadêmicos.  Muitos professores e alunos participaram de Congressos, apresentando trabalhos 
e colaborando para divulgar a FEFISO/ACM. A particularidade de ter como mantedora uma ACM ofereceu respaldo e confiabilidade ao trabalho de 
formação de  profissionais da Educação Física, realizado pela Faculdade.
        
A partir de 1992   foi implantada a nova grade curricular, com 3156 horas aulas para o  curso de  Licenciatura Plena em Educação Física, passando a ser realizada em  8 semestres letivos. Também foram implantados Cursos de Pós Graduação na FEFISO/ACM,  em nível de Especialização Lato Senso em Treinamento Desportivo (janeiro de  1997) e Atividade Física e Saúde no Ciclo Vital (maio de 2000).

Ligações externas
Página oficial da Fefiso

Educação física